Opowieść o prawdziwym człowieku – powieść Borysa Polewoja z 1946 roku
 Opowieść o prawdziwym człowieku – radziecki film wojenny z 1948 roku
 Opowieść o prawdziwym człowieku – opera Siergieja Prokofjewa z 1948 roku